Аркадий Иванович Шварев (28 сентября 1919 – 29 ноября 1985) — полковник медицинской службы, профессор ВМА. Занимался экспериментальными исследованиями гипоксии в диагностике поражений нервной системы, анализом клинических форм заболеваний, вызываемых вирусом лимфоцитарного хориоменингита, сосудистыми заболеваниям головного и спинного мозга, а также наследуемыми и ненаследуемыми (эндокринными) миопатиями.

Биография 
Выпускник ВММА, выжил в катастрофе баржи №752 при эвакуации из блокадного Ленинграда, сумев выбрать удачный момент и по плавающим брёвнам добежать до подбиравшего людей с воды буксира. Командовал медсанбатом, воевал под Сталинградом, дошел до Варшавы и Берлина. После войны преподавал на кафедре нервных болезней ВМА, получил звание профессора. В 1970 году вышел в отставку в звании полковника медицинской службы. После отставки заведовал кафедрой неврологии и нейрохирургии ПСПбГМУ до 1975 года. Умер 30 ноября 1985 года, похоронен на Большеохтинском кладбище.

Литература 
Е. Р. Баранцевича, В. М. Казакова, В. А. Сорокоумова. Профессор А. И. Шварев и наше время СПб.: Политехника, 2014. – 176 c.: ил. + 299 с: ил. ISBN 978-7325-1042-3

Выживший на «Барже смерти» газета «МК в Питере»,31 октября 2012 г.

Примечания 

Неврологи СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета